Алекса́ндр Авра́менко:
 Авраменко, Александр Иванович (1934—1974) — украинский советский писатель.
 Авраменко, Александр Николаевич (род. 1970) — украинский педагог, лингвист, литературовед и радиоведущий.